Ерод:

 Ерод — місто в індійському штаті Тамілнад.
 Ерод — округ в індійському штаті Тамілнад.